Порт-Артур (Люйшунь) — місто в Китаї, центр запеклих боїв часів російсько-японської війни 1904—1905 років;
 Порт-Артур (Техас) — місто в США;
 Порт-Артур (Тасманія) — місто в Австралії;
 Порт-Артур (Онтаріо) — місто в канадській провінції Онтаріо, у 1970 р. ввійшов до складу міста Тандер-Бей;
 Порт-Артур (роман) — історичний роман А.М. Степанова.